Союз кинематографистов БССР — общественная организация (творческий союз), объединявшая деятелей белорусского кинематографа. До 1991 г. СК БССР, как и все творческие союзы национальных республик, входил в состав Союза кинематографистов СССР. В 1991 г. на VII съезде принят новый Устав и с этого года СК БССР входит в состав Конфедерации союзов кинематографистов.

История 
Союз был создан 15 ноября 1962 года на 1-м учредительном съезде кинематографистов БССР. Последующие съезды состоялись в 1967, 1971 и 1976.

В 1975—1990 гг. правление союза кинематографистов располагалось в Республиканском Доме кино (здание Красного костёла в Минске).

Руководство

Секретари правления 
 В 1962—1974 годах — Владимир Корш-Саблин
 В 1974—1975 годах — Игорь Добролюбов
 В 1976—1981 годах — Виктор Туров
 с 2008 года по настоящее время — Васильев, Виктор Игоревич

Литература

Примечания

См. также 
 Кинематограф Белоруссии
 Музей истории белорусского кино

Ссылки 
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 1990 г. № 87 «О строительстве в г. Минске здания для Союза кинематографистов БССР»
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 сентября 1990 г. № 239 «Вопросы Союза кинематографистов БССР»
 Республиканское общественное объединение «Белорусский союз кинематографистов»
 Амаркорд по-белорусски

 
Кинематографисты
Организации, основанные в 1962 году
Творческие объединения кинематографистов